Ша́хово (; Казенно-Торско-Алексеевское до 1919 года, Октя́брьское с 1919 по 2016 год) — село на Украине, находится в Добропольском районе Донецкой области.

Население по переписи 2001 года составляет 899 человек. Почтовый индекс — 85050. Телефонный код — 6277.

История 
Село Казенно-Торско-Алексеевское являлось центром Казенно-Торско-Алексеевской волости Бахмутского уезда Екатеринославской губернии Российской империи. В селе были Троицкая и Варваринская церкви, в последней служил отец поэта Николая Чернявского, диакон Федор Степанович Чернявский.

Адрес местного совета 
85050, Донецкая область, Добропольский р-н, с. Шахово, ул. Октябрьская, 14

Достопримечательности 
При раскопках кургана под селом Октябрьское (Шахово), датируемого возрастом поздней бронзы (3,5—3,6 тыс. л. н.), было обнаружено языческое капище представителей срубной культуры с местом для идола и жертвоприношений, а рядом — парное захоронение и сосуд с пятью священными знаками, два из которых — свастика.

Персоналии 
Николай Фёдорович Чернявский (укр. Микола Федорович Чернявський; ), село Торская Алексеевка, Екатеринославская губерния — 19 января 1938, Херсон) — украинский поэт, педагог и земский деятель.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Добропольского района
Населённые пункты, названные в честь Октябрьской революции